Storione ladano – pesce osseo della famiglia Acipenseridae
 Ladano – resina estratta dalle piante del genere Cistus